Glavica (gmina Paraćin) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w gminie Paraćin
 Glavica (żupania karlowacka) – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, w gminie Bosiljevo
 Glavica (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pakrac
 Glavica (żupania zadarska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Sukošan
 Begova Glavica – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica
 Gola Glavica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Kunja Glavica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Kadina Glavica – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Drniš